Ingomar bezeichnet:
 Ingomar, männlicher Vorname

Ingomar ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten bzw. in Kanada, benannt nach der Oper "Ingomar" von Colin McAlpin (1870–1942):
 Ingomar (Kalifornien)
 Ingomar (Mississippi)
 Ingomar (Montana)
 Ingomar (Pennsylvania)

in Kanada:
 Ingomar (Nova Scotia)